Battisti ima više značenja:
 Battisti, Padova
 Battisti, Trento